

Anno 
 380 o 380 a.C.

Codici 
 380 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ishiki, nella prefettura di Aichi, in Giappone

Matematica 
 380 – numero